Чанлін — дві омонімічні назви, розповсюджені у китайській географії та історії.

长陵 
Назва двох поховань, династій Хань та Мін:

 漢長陵 — поховання першого імператора Лю Бана та його першої дружини, імператриці Люй Чжи.
 明长陵 — поховання третього імператора Мін Чен-цзу (Чжу Ді), найвідоміша частина комплексу Шисань лін.

长岭 
 Чанлін — складова міста Сун'юань у провінції Цзілінь.